Slovo přízemí je používá ve více významech:
 podlaží na úrovni terénu
 perigeum (starší český název)